

Фальс —  громада округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль

Фальс —  муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна

Фальс — громада в кантоні Граубюнден